Zaborsko steht für:

Orte:
 Zaborsko (Warnice), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, deutsch Sabes
 Zaborsko, Dorf in Kroatien; siehe in heutiger Schreibweise: Saborsko

Seen:
 Zaborsko (See, Powiat Pyrzycki), See im Powiat Pyrzycki in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, deutsch Sabessee
 Zaborsko (See, Powiat Gryfiński), See im Powiat Gryfiński in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, deutsch Blauer Sabessee